Bieg na 60 metrów przez płotki mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas 15. Halowych Mistrzostw Świata w Sopocie.

Terminarz

Wyniki

Eliminacje 
Do zawodów przystąpiło 31 zawodników. Aby dostać się do półfinału trzeba było zająć miejsce w pierwszej trójce w swoim biegu eliminacyjnym (Q) lub znaleźć się w gronie 4 najszybszych zawodników, którzy się nie zakwalifikowali (q).

Półfinały 
Do półfinałów zakwalifikowało się 16 zawodników. Aby dostać się do finału trzeba było zająć miejsce w pierwszej czwórce w swoim biegu półfinałowym (Q).

Finał

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 

Bieg na 60 metrów przez płotki mężczyzn